Куршум джамия може да се отнася за:

 Куршум джамия (Карлово)
 Куршум джамия (Костур)
 Куршум джамия (Пазарджик)
 Куршум джамия (Трикала)